— вид ногохвосток рода Kalaphorura семейства Onychiuridae. Впервые описан зоологами Марией Луизой Вайнер и Норбертом Штомпом в 2005 году. Видовой эпитет дан в честь поляка Антони Лудзака, который переехал в Люксембург после Второй мировой войны и участвовал в обустройстве сада, в котором и был обнаружен вид.

Распространение, описание 
Является эндемиком Люксембурга, хотя существует предположение, что Kalaphorura ludzaki может быть распространён значительно шире на территории Центральной Европы. Типовые экземпляры из Башлеидана, собраны в старом саду.

Обычный представитель рода Kalaphorura, наиболее близок виду Kalaphorura paradoxa Schäffer. Самки длиной 1,87—2,35 мм, самцы — 1,73—2,06 мм. Тело беловатого цвета (в спирту). Вентральный отдел у самцов утрачен.

Примечания 

Эндемики Люксембурга
Онихуриды
Животные, описанные в 2005 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Коллемболы Европы